

Onomastica

 Cristin – variante inglese del nome proprio di persona italiano femminile Cristina

Persone
 Ermanno Cristin – ex calciatore italiano

Altro
 CRIStin – sistema educativo norvegese